Het Aziatisch kampioenschap voetbal vrouwen is een tweejaarlijks voetbaltoernooi voor nationale vrouwenvoetbalteams van de AFC vergelijkbaar met het mannentoernooi. Het kampioenschap wordt vanaf 1975 georganiseerd.

Aan de eerste editie namen de OFC-leden Australië en Nieuw-Zeeland ook deel. Australië nam ook nog in 1979 deel als OFC-lid. Per 1 januari 2006 sloot Australië zich bij de AFC aan en nam daarop aan elke editie deel.

Erelijst

Medaillespiegel 

Asian Cup vrouwen